Сикура — фамилия:

 Сикура, Иосиф Иосифович (1932—2015) — украинский учёный, доктор биологических наук.
 Сикура, Тиёмару (род. 1970) — японский писатель, композитор, сценарист.

См. также 
 Торричелла-Сикура
 Сикора